Start a War е четвърти студиен албум на индъстриъл метъл групата Static-X, който е издаден на 14 юни 2005 г. от Warner Bros. Специалното издание включва DVD-то X-Rated. Start a War е включена във видео играта WWE Smackdown vs. Raw 2006, а Skinnyman в Need For Speed: Most Wanted.

Състав 
 Уейн Статик – вокали, китара, клавиши
 Трип Ейсен – китара
 Тони Кампос – бас
 Ник Оширо – барабани

Песни

Позиции в класациите

Албум

Външни препратки 
 Официален сайт

Бележки 

Албуми на Статик Екс
Музикални албуми от 2005 година